21. Mistrzostwa Europy w Short Tracku odbyły się we włoskim Turynie w dniach 13 – 15 stycznia 2017 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w short tracku
2017 w sportach zimowych
Zawody sportowe we Włoszech
2017 we Włoszech
Sport w Turynie